Ullhår eller underull är ett anatomiskt begrepp som används för att beskriva en djurarts hårlag:

 för ullhår hos häst, se hästens ullhår.
 för underull hos hund, se hundens hårlag.
 Underull – för andra däggdjur, se Päls (kroppsbehåring)